Анато́лий Ле́бедев: Лебедев, Анатолий Алексеевич (1931—2012) — лауреат Государственной премии СССР.
 Лебедев, Анатолий Георгиевич (1924—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Лебедев, Анатолий Николаевич (1892—1972) — советский военачальник, генерал-майор интендантской службы.
 Лебедев, Анатолий Сергеевич (род. 1977) — российский боксёр.
 Лебедев, Анатолий Тимофеевич (1916—1948) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Анатолий Яковлевич (1918—1993) — советский и украинский учёный-экономист.